Барбара Хендрикс (, 20 ноября 1948, Стивенс, Арканзас, США) — американская оперная и джазовая певица (сопрано). Гражданка Швеции.

Биография и творчество 
В 1969 году окончила университет Небраски (диплом по математике и химии). В 1973 году окончила Джульярдскую школу музыки (класс оперного пения Дж. Турель). Посещала мастер-классы М. Каллас. Дебютировала на оперной сцене в 1974 году, первая запись — 1975 год (Клара в опере Порги и Бесс Дж. Гершвина). Выступала на сцене крупнейших оперных театров мира с оркестрами под управлением известнейших дирижёров. Известна также как исполнительница песен французских, немецких, скандинавских, американских композиторов (в сопровождении Раду Лупу). В 1998 году пела на историческом представлении Турандот Пуччини в Запретном городе в Пекине (режиссёр — Чжан Имоу, дирижёр — Зубин Мета). С 1977 года живёт в Европе (преимущественно в Базеле). Гражданка Швеции.

Наряду с классикой и джазом, исполняет сочинения современных авторов. В 2002 году Хендрикс исполнила написанное для неё сочинение французского композитора Брюно Мантовани Das erschafft der Dichter nicht, в 2004 году участвовала в премьере сочинения Аббат Агафон Арво Пярта и оперы Петера Этвёша Ангел.

Снималась в кино . Член жюри Каннского кинофестиваля 1999 года. В 2010 году выпустила мемуары «Ma voie».

Среди аудиозаписей: песни Шуберта, Гершвина.

Гражданская позиция 
Активный борец за гражданские права беженцев. Посланец доброй воли ООН (1987). В 1991 и 1993 годах выступала с концертами в Дубровнике и Сараево. В 1998 году основала Фонд за мир и примирение.

Признание 
Кавалер французских орденов Искусств и литературы (1986) и Почётного легиона (1992). Почётный доктор ряда университетов Европы и США. Член Шведской Королевской академии музыки (1990). Премия Принца Астурийского (2000) и другие награды.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте IMDB
 Allmusic: Barbara Hendricks

Академические музыканты США
Джазмены США
Сопрано Швеции
Выпускники Университета Небраски в Линкольне
Почётные доктора Лувенского католического университета